Il singolare del Waldbaum's Hamlet Cup 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marc Rosset era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Renzo Furlan.

Evgenij Kafel'nikov ha battuto in finale 5–7, 6–1, 6–2 Cédric Pioline.

Teste di serie

  Goran Ivanišević (primo turno)
  Stefan Edberg (secondo turno)
  Michael Chang (quarti di finale)
  Todd Martin (quarti di finale)

  Evgenij Kafel'nikov (campione)
  Cédric Pioline (finale)
  Marc Rosset (secondo turno)
  Arnaud Boetsch (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Waldbaum's Hamlet Cup 1994
ATP Tour 1994